Zino – tipo di gaugino in fisica delle particelle
Zino – forma maschile del nome proprio di persona Zina
Lotem Zino – calciatore israeliano
Paul Alexander Zino – ornitologo e imprenditore britannico